Vire – comune francese del Calvados
Vire – fiume francese

 Viré – comune francese del dipartimento Saona e Loira